Чиыт () — буква корейского алфавита.

В начале слова, после согласных, кроме миым, ниын, иын, риыль и перед , ㅘ (уа), ㅚ (уэ), ㅞ (уэ), ㅟ (уи) и ㅙ (уэ) — «Ч» (глухая постальвеолярная аффриката).

Между гласными и после согласных миым, ниын, иын и риыль — «Д» (звонкий альвеолярный взрывной).

Хангыль